Фёже́р () — французская фамилия.

 Фёжер, Леон (1810—1858) — французский писатель.
  (род. 1955) — французский археолог.

Примечания